L'expression rive gauche désigne dans certaines villes, un quartier ou un ensemble de quartiers, situé sur la rive gauche d'un cours d'eau la traversant (fleuve, rivière, torrent, ruisseau). De même, cette expression utilisée en complément du nom précédé de la préposition « de » désigne aussi la nature de l'affluent d'une rivière ou d'un fleuve. Ainsi on dit « affluent de rive droite » ou « affluent de rive gauche ».

Sur un cours d'eau, la « rive gauche » est celle qui est située à la gauche d'un observateur, lorsque celui-ci se place dans le sens de l'écoulement de l'eau, c'est-à-dire depuis l'amont vers l'aval.

Belgique 
 Bruxelles, quartier situé sur la rive gauche du canal à Molenbeek-Saint-Jean.
 Charleroi, projet commercial et immobilier sur la rive gauche de la Sambre à Charleroi.

Espagne 
 Bilbao, quartiers situés sur la rive gauche de la ria du Nervion.

France 
 Rive gauche de Paris, les arrondissements situés sur la rive sud de la Seine. Cette appellation ne doit pas être confondue avec :
 Paris Rive Gauche, une opération d'aménagement urbain, effectivement située dans une partie de la rive gauche de Paris, dans les quartiers de la Salpêtrière, et la Gare du .
 Rouen, les quartiers sud de la ville, situés sur la rive sud de la Seine.
 Lyon, les quartiers est de la ville (3, 6, 7 et 8 arrondissements), situés sur la rive gauche du Rhône.
 Blois, où la rive sud est communément appelée Blois-Vienne.

Suisse 
 Rive gauche, quartier sud de Genève.

Musique 
 La chanson d'Alain Souchon Rive gauche figurant sur l'album Au ras des pâquerettes (1999) qui décrit les évolutions du quartier Saint-Germain-des-Prés depuis les années 1950.
 Rive gauche est le nom d'un groupe de chanson française réaliste, originaire de Bourgogne, influencé par les Têtes Raides et la Tordue.

Autres 
 "Conférences Rive Gauche", ou « Conférences du cercle Rive Gauche » : fondées par Henry Jamet et son épouse Anne Jamet. « Rive Gauche » était aussi le nom de la librairie qu’ils ouvrirent au 47 boulevard Saint-Michel.
 Rive gauche est un parfum d'Yves Saint Laurent.
 Saint Laurent rive gauche est une ligne de prêt-à-porter créée par Yves Saint Laurent au milieu des années 1960.
 Rive gauche, film français d'Alexander Korda, sorti en 1931.
 Rive gauche est un groupe pop rock des années 1980 , dont Bernard Minet faisait partie avant d'intégrer Les Musclés.

Voir aussi 
 
Rive